Elliot Lake ist der Name folgender geographischer Objekte 

in Kanada:
 Elliot Lake (See, Ontario), See in Ontario
 Elliot Lake (Ontario), Gemeinde in Ontario am gleichnamigen See

 Elliot Lake (See, British Columbia), See in British Columbia
 Elliot Lake (See, Saskatchewan), See in Saskatchewan

in den Vereinigten Staaten:
 Elliot Lake (Missouri), See in Missouri
 Elliot Lake (Texas), See in Texas